El término Formariz puede hacer referencia a:

en España 
Formariz (Cabañas) (Formarís), aldea de la parroquia de Eirines, concello de Cabañas, provincia de La Coruña.
Formariz (Capela), lugar de la parroquia de Cabalar, concello de Capela, provincia de La Coruña.
Formariz (Lugo), aldea de la parroquia de Villaúxe, concello de Chantada, provincia de Lugo.
Formariz (Rois) (Formarís), aldea de la parroquia y concello de Rois, provincia de La Coruña.
Formariz (Zamora), localidad del municipio de Villar del Buey, provincia de Zamora.

en Portugal 
 Formariz (Portugal), lugar y antigua freguesia del municipio de Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo.
 Formariz (Vila do Conde), lugar de la freguesia y municipio de Vila do Conde, distrito de Oporto.
 Formariz e Ferreira, freguesia del municipio de Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo.